Anna Karolína Schmiedlová era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta al primo turno da Pauline Parmentier.

In finale Dominika Cibulková ha sconfitto Camila Giorgi con il punteggio di 6-4, 6-0.

Teste di serie 

  Agnieszka Radwańska (ritirata)
  Anna Karolína Schmiedlová (primo turno)
  Jeļena Ostapenko (semifinale)
  Alizé Cornet (secondo turno)
  Camila Giorgi (finale)

 Lesja Curenko (primo turno)
 Tímea Babos (quarti di finale)
 Dominika Cibulková (campionessa)
 Kirsten Flipkens (quarti di finale)

Wild card 

  Paula Kania (primo turno)
  Vera Lapko (primo turno)

 Anastasiya Shoshyna (primo turno)

Qualificate 

  Ekaterina Aleksandrova (secondo turno)
  Viktorija Golubic (secondo turno)

 Daniela Hantuchová (primo turno)
<li> Isabella Šinikova (primo turno)

Lucky loser 

  Jesika Malečková (primo turno)

 Valerija Strachova (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Katowice Open 2016
WTA Tour 2016